Борщёвка () — деревня, центр Борщёвского сельсовета Речицкого района Гомельской области Белоруссии.

География

Расположение 
В 25 км на восток от Речицы, в 25 км от Гомеля и в 5 км от железнодорожной станции Якимовка.

Транспортная система 

Через деревню проходила автодорога Брест — Гомель.

В деревне 235 жилых дома (2004 год). Мелиоративным каналом деревня разделена на две части:
 северная. К прямолинейной, почти с широтной ориентацией улице, около автодороги, примыкают с севера 2 прямолинейные улицы, а с юга переулок.
 южная. Слегка выгнутая, вдоль мелиоративного канала, улица с ориентацией с юго-запада на северо-восток.

Застройка двухсторонняя, преимущественно деревянными домами усадебного типа.

Улицы 
 Молодёжная
 Новая
 пер. Новый
 Рабочая
 Садовая
 Советская
 Совхозная
 Трудовая
 Школьная
д, Абрамовка

Водная система 
Мелиоративный канал.

Экология и природа 
На востоке и западе деревня граничит с лесом.

История 
Археологами обнаружены курганные могильники в 1,5 км на восток от деревни в количестве 65 насыпей. Такое захоронение свидетельствует о заселении этих мест с давних времён.

Согласно письменным источникам деревня известна с XVIII века в составе Белицкого уезда Могилёвской губернии.

В Спасо-Перображенской церкви ранее хранились метрические книги с 1803 года.

В 1834 году деревня находилась во владении помещика Жудры. В 1860 году мещанка Петровская имела в деревне 142 десятины земли. В 1872 году вместо старой церкви была построена новая — деревянная, на кирпичном фундаменте.

В 1881 году в деревне действовала церковно-приходская школа. Борщёвка входила в состав одноимённого имения, находившегося во владении дворянки Еленской, имевшей 250 десятин земли.

Согласно переписи 1897 года в деревне находились: церковно-приходская школа, хлебозапасный магазин, 3 ветряные мельницы, магазин, кузница, корчма. Также в составе деревни был фольварк с населением 12 человек. Борщёвка входила в состав Телешковской волости Гомельского уезда Могилёвской губернии.

До 9 мая 1923 года деревня являлась центром волости. С 8 декабря 1926 года центр Дятловичского, с 4 августа 1927 года Гомельского, с 10 февраля 1931 года Речицкого районов Гомельского округа — до 26 июля 1930 года, с 20 февраля 1938 года Гомельской области.

В 1926 году в деревне работали врачебный и ветеринарный пункты, магазин, изба-читальня, паровая мельница, почтовый пункт, начальная школа.

В 1930 году организован колхоз «Мудрец». Осуществляли деятельность винторезно-клёпочный завод, паровая мельница, кузница.

В начале Великой Отечественной войны в 1941 году, 18 августа в деревне и её окрестностях речицкие ополченцы вели бой с целью прикрытия отхода частей 3-й армии из окружения. 7 февраля 1943 года партизаны разгромили находившийся в Борщовке немецкий гарнизон. В боях за освобождение Борщовки и Копани 11 — 12 ноября 1943 года погибли 57 солдат Советской армии и 3 партизана, они были похоронены в братской могиле в центре деревни. Во время Великой Отечественной войны на фронтах погибли 101 житель деревни.

В 1962 году являлась центром совхоза «Борщёвка», в который также входили Борхов, Бобры и другие населённые пункты. В деревне функционировали средняя школа, Дом культуры, библиотека, детский сад-ясли, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи, столовая, 2 магазина, швейная мастерская. Присоединена деревня Семёновка.

В состав Борщовского сельсовета до середины 1930-х годов входили, ныне не существующие, деревни Боровая, Городок, посёлок Подкопенье, хутор Дворицкое, до 1956 года посёлок Городище, до 1962 года деревня Семёновка. Дом культуры сгорел. На его месте построили церковь.

Население

Численность 
2004 год — 235 дворов, 735 жителей.

Динамика 
 1834 год — 36 дворов.
 1881 год — 635 жителей.
 1897 год — 161 двор, 1093 жителей (согласно переписи).
 1908 год — 192 двора, 1280 жителей.
 1926 год — 279 дворов, 1457 жителей.
 2004 год — 235 дворов, 735 жителей.

См. также 
 Городские посёлки Белоруссии
 Города Белоруссии

Литература 
 Гарады і вёскі Беларусі: Энцыклапедыя. Т.2, кн.2. Гомельская вобласць/С. В. Марцэлеў; Рэдкалегія: Г. П. Пашкоў (галоўны рэдактар) і інш. — Мн.: БелЭн, 2005. 520с.: іл. Тыраж 4000 экз. ISBN 985-11-0330-6 ISBN 985-11-0302-0

Населённые пункты Речицкого района